Senan – comune spagnolo
 Senan – comune francese
 SENAN – Servicio Nacional Aeronaval, Corpo nazionale di soccorso in mare della Repubblica di Panama